Pristl ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Pristl (* 1968), deutscher Drehbuchautor
 Sebastian Pristl (* 1987), deutscher Radrennfahrer